Beijing BJ2022 (Brave Warrior, Yongshi) — внедорожник выпускаемый с 2005 года Пекинским автомобильным заводом. С 2007 года — основной автомобиль Народно-освободительной армии Китая.

История 
В 1999 году был объявлен конкурс на разработку внедорожника для замены уже 40 лет стоящего на вооружении НОАК автомобиля Beijing BJ 212/2020, разработанного ещё в 1965 году на основе советских ГАЗ-69 и УАЗ-469.

В 2002 году Пекинским автозаводом, совместно с сотрудничавшим с ним в то время Chrysler, был представлен концепт-кар «Warrior C1», базирующуюся на Jeep Grand Cherokee, однако, оснащённый дизельным двигателем объёмом 4 л., автомобиль было предложено доработать, через год был представлен вариант «BJ2022 Yongshi». Выпуск модели заводом был начат в 2005 году, одновременно был снят с производства Beijing BJ 212/2020.

Серийная модель была представлена в 2006 году на Пекинском автосалоне. В 2007 году было объявлено, что НОАК заказала 2100 единиц, и с 2008 года с вооружения НОАК был снят Beijing BJ 212/2020.

В 2017 году незначительно обновлен: передние крылья получили подштамповки над колесными арками, изменена панель капота, в салоне — новые руль и панель приборов.

Технические характеристики 
Шасси — рамное, подвеска спереди пружинная, сзади — листовые рессоры. Стандартная модификация оснащена 3,2 литровым дизельным 6-цилиндровым двигателем, мощностью 140 л. с. Но кроме него доступна широкая гамма двигателей.

В других странах 

  В 2010 году 30 единиц в рамках безвозмездной помощи было предоставлено Камбодже.
  В 2015 году несколько единиц были отправлены сирийцам в качестве поддержки войскам CAA
  С 2016 года под обозначением «IVM G12» лицензионная сборка модели ведётся в Нигерии на предприятии совместной фирмы «Инносон Моторс».

См. также 
 Beijing BJ 212
 HMMWV
 L-ATV
 M-ATV
 
 ВПК-233014 «Тигр»

Примечания

Ссылки 
 Китайским военным надоело трястись на УАЗах, Колёса.ру, 22 ноября 2006
 Китайский вседорожник-вояка от Beijing Auto идет в народ // За рулём, 30 сентября 2015

Внедорожники
Автомобили Китая
Народно-освободительная армия Китая